

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Undicesima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
6 reti
 Filippo Inzaghi

5 reti
 Alessandro Del Piero (1 rig.)

4 reti
 John Hartson (1 rig.)

3 reti

 Gurban Gurbanov (1 rig.)
 Simon Davies
 Christian Vieri
 Predrag Mijatović (2 rig.)

2 reti

 Farrukh Ismayilov
 Mikael Forssell
 Sami Hyypiä
 Craig Bellamy
 Gary Speed

1 rete

 Joonas Kolkka
 Mika Nurmela
 Teemu Tainio
 Hannu Tihinen
 Robert Earnshaw
 Ryan Giggs
 Marco Di Vaio
 Francesco Totti
 Branko Bošković
 Saša Ilić
 Darko Kovačević
 Nikola Lazetić
 Danijel Ljuboja
 Savo Milošević
 Dragan Mladenović
 Zvonimir Vukić

autoreti
 Emin Ağayev (pro Finlandia)
  Tarlan Ahmadov (pro Italia)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003